Ива́н Скворцо́в:
 Скворцов, Иван Александрович (1909—1987) — советский государственный и политический деятель, председатель Псковского областного исполнительного комитета.
 Скворцов, Иван Алексеевич (1905—1983) — контр-адмирал-инженер ВМФ СССР.
 
 Скворцов, Иван Михайлович (1795—1863) — кафедральный протоиерей Киево-Софийского собора.
 Скворцов, Иван Николаевич (1817—1882) — губернатор Гродненской губернии (1863—1868).
 Скворцов, Иван Павлович (род. 1922) — советский техник-механик, Герой Социалистического Труда (1973).